|- align="center"
|align="left"| Robert O'Brien
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Esteban Ocon
|-
|0
|50
|50
|0
|0
|0
|0
|136
|- align="center"
|align="left"| Pat O'Connor
|1954-1958
|0
|6
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Casimiro de Oliveira
|1958
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jackie Oliver
|1968-1973, 1977
|0
|51
|50
|0
|0
|2
|1
|13
|- align="center"
|align="left"| Danny Ongais
|1977-1978
|0
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rikky von Opel
|1973-1974
|0
|14
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Karl Oppitzhauser
|1976
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Fritz d'Orey
|1959
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Arthur Owen
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

O